L'edizione 2001-2002 della Lega Nazionale B vide la vittoria finale del FC Wil.

Classifica finale 

Legenda:
      Qualificata al play-off promozione/retrocessione.
      Ammessa al play-out.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Play-off di promozione/retrocessione 

Legenda:
      Promossa o resta in Lega Nazionale A 2002-2003.
      Retrocessa o resta in Lega Nazionale B 2002-2003

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Play-out 

Legenda:
      Retrocessa in Prima Lega 2002-2003.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
La colonna PQ indica i punti conseguiti nel girone di qualificazione: sommati al totale la metà dei punti arrotondati per eccesso o per difetto.

Risultati

Tabellone

Calendario

Classifica marcatori 
Elenco dei cannonieri durante il campionato di qualificazione.

Verdetti finali 
 , , , ,  e   ammesse alla Lega Nazionale A 2002-2003.
  e  ammesse alla Lega Nazionale B 2002-2003
  e  retrocesse in Prima Lega 2002-2003.

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2001
Calcio nel 2002
2001-2002